Il existe trois maisons de Bragance :
 la Première maison de Bragance, une famille aristocratique portugaise qui régna sur un fief à peu près équivalent à l'actuelle province de Trás-os-Montes entre les  et  ;
 la Deuxième maison de Bragance, qui régna sur le Portugal de 1640 à 1853 et sur le Brésil de 1815 à 1889. Depuis 1932, l'aîné de cette branche est redevenu le chef de la famille royale de Portugal ;
 la Troisième maison de Bragance, qui régna sur le Portugal de 1853 à 1910 et qui est éteinte depuis 1932.

Voir aussi 
 Maison d'Orléans-Bragance
 Maison de Bourbon-Bragance